

Geografia 
 India
Mansa – città del Gujarat
Mansa – città del Punjab
 Zambia
Mansa – capoluogo della provincia di Luapula

Storia 
 Mansa – stato principesco del subcontinente indiano del passato
Mansa – titolo dei sovrani del Mali